Price Volume Trend
Personeelsvertegenwoordiging
 Psychiatrisch verzorgingstehuis